Кривошеино — название населённых пунктов в России:

 Кривошеино — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Кривошеино — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Кривошеино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Кривошеино — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Кривошеино — село в Кривошеинском районе Томской области.

См.также 

 Новокривошеино